Ptolemeusz – imię męskie pochodzenia greckiego

osoby
 Ptolemeusz – (właśc. Klaudiusz Ptolemeusz) starożytny grecki uczony
 Ptolemeusz – seleukidzki gubernator Kommageny
 Ptolemeusz – królewicz i wódz Epiru
 Ptolemeusze – dynastia panująca w starożytnym Egipcie

obiekty astronomiczne
 Gromada Ptolemeusza – gromada otwarta (znana także jako Messier 7) znajdująca się w gwiazdozbiorze Skorpiona
 Ptolemeusz – krater uderzeniowy na Księżycu
 Ptolemeusz – krater uderzeniowy na Marsie